Asao bezeichnet:
 ein Stadtbezirk von Kawasaki: Asao (Kawasaki)
 ein Fluss: Asao (Fluss)
 ein Lehen: Asao (Han)
 den Familiennamen folgender Personen:
 Eliran Asao, israelischer Fußballspieler
 Keiichirō Asao (* 1964), japanischer Politiker
 Mihara Asao, japanischer Politiker

ASAO bezeichnet:
 die Arbeitsschutzanordnungen in der DDR, siehe Arbeitsrecht (DDR)

Abkürzung